Análisis sintáctico puede hacer referencia a:

 Análisis sintáctico, en lingüística, es el análisis de las funciones sintácticas o relaciones de concordancia y jerarquía que guardan las palabras agrupándose entre sí en sintagmas u oraciones.

 Análisis sintáctico, en informática, es el proceso de analizar una secuencia de entrada para determinar su estructura gramatical según una determinada función formal.